Franciacorta – regione geografica italiana
Franciacorta – vino
Franciacorta – zona vitivinicola
Autodromo di Franciacorta – circuito automobilistico